Лептин — имя ряда персонажей истории Древней Греции:

 Лептин — брат Дионисия Старшего, командовавший его флотом;
 Лептин — тиран сицилийских городов Энгион и Аполлония;
 Лептин — полководец Агафокла;
 Лептин — афинский государственный деятель.